La Coupe Kagame inter-club 2011 est la trente-sixième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe treize formations réparties en trois poules. Les trois premiers du groupe A, les deux premiers des groupes B et C ainsi que le meilleur  des groupes B et C se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club tanzanien de Young Africans FC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale leurs compatriotes de Simba SC. C'est le quatrième titre de l'histoire du club dans la compétition.

La Tanzanie, pays hôte et le Rwanda, nation du tenant du titre, ont droit d'engager deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant, portant ainsi le nombre d'équipes à treize.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2011
Compétition de football en Tanzanie
Football à Dar es Salam
2011 en Tanzanie
Sport en juin 2011
Football en juillet 2011